«Вдали от неё» () — канадский художественный фильм, драма режиссёра, сценариста и сопродюсера Сары Полли по новелле «Медведь, прошедший горы» Элис Манро. В центре сюжета испытание чувств престарелой супружеской пары Гранта и Фионы, в исполнении Джули Кристи и Гордона Пинсента.

Идея адаптации произведения Элис Манро пришла к Саре Полли на съемках своих первых короткометражных фильмов. Наладив контакты с продюсерами и пригласив актеров она начала съемки фильма в начале 2005 года. 

Премьера ленты состоялась в рамках 31-го Международного кинофестиваля в Торонто, где она получила волну аплодисментов и одобрительную реакцию критиков. 

По выходе в американский прокат «Вдали от неё» неоднократно назывался лучшим фильмом уходящего года. Джули Кристи за своё перевоплощение выиграла «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактёров США, а также являлась одной из наиболее вероятных претенденток на премию «Оскар» 2008 года в номинации «Лучшая женская роль», но в итоге уступила победу Марион Котийяр .

В ролях

Примечания 

Фильмы-драмы Канады
Экранизации рассказов
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы Lionsgate Films
Фильмы на английском языке
Фильмы Сары Полли
Фильмы по сценариям Сары Полли